Saint-Caprais steht für folgende Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Caprais (Allier), Département Allier
 Saint-Caprais (Cher), Département Cher
 Saint-Caprais (Gers), Département Gers
 Saint-Caprais (Lot), Département Lot

mit Namenszusatz:
 Saint-Caprais-de-Blaye, Département Gironde
 Saint-Caprais-de-Bordeaux, Département Gironde
 Saint-Caprais-de-Lerm, Département Lot-et-Garonne

Siehe auch:
 Saint-Capraise